Vesly es el nombre de varias comunas de Francia:

Vesly, en el departamento de Eure.
Vesly, en el departamento de Mancha.